Le terme Route 160 peut désigner plusieurs routes :

 Route 160 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 160 en Finlande
 Route nationale 160 en France
  dans certains départements, en France